Chiesa di Santa Gertrude a Vandergrift, Pennsylvania
Chiesa di Santa Gertrude a Kaunas, Lituania
Chiesa di Santa Gertrude a Rotzo, Italia